Chinesisch-Japanischer Friedensvertrag steht für:

 Vertrag von Shimonoseki, 1895
 Friedensvertrag zwischen Japan und der Republik China auf Taiwan, 1952, siehe Friedensvertrag von San Francisco
 Friedensvertrag zwischen Japan und der Volksrepublik China, 1978

Siehe auch: 
 Chinesisch-japanische Beziehungen